Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном у дисциплини скок удаљ, која је увршћена у програм од првог Светског првенства у Хелсинкију 1983. године, приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима. Резултати су дати у метрима

Табела победница светских првенстава у атлетици 
Стање после 17. СП 2019.

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужмоамерички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд,

Биланс медаља скок удаљ 

Стање после 17. СП 2019.

Вишеструки освајачи медаље 
Стање после 17. СП 2019.

Национални пласман у скок удаљ за жене на светским првенствима 
Ово је преглед успешности земаља у скоку удаљ за жене на светским првенствима на отвореном, према осам првопласираних (финалиста) на свим првенствима закључно са Светским првенством 2017. године. Бодови се додељују тако што првопласирани добија 8 бодова, другопласирани 7, и тако до последњег осмог који добија 1 бод.

Извори

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за жене
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за мушкарце

Спољашње везе 
 Светска првенства у атлетици на отвореном сајт WA

Скок удаљ жене
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном